Het ATP-toernooi van Peking 1993 (met de officiële naam China Open 1993) werd gespeeld van 18 tot en met 24 oktober 1993. Er werd gespeeld op de tapijtbanen in de Chinese hoofdstad Peking.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J Svensson
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= B Pan
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-team03= K Thorne
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-team04= D Flach
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=68
| RD1-team05= P Rafter
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-team06= N Borwick
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= G Doyle
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=63
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= B Gilbert
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= J Morgan
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-team10= P Haarhuis
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=5
| RD1-team11= G Rusedski
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= M Tebbutt
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=68
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= L A Wahlgren
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-team14={{nowrap| C van Rensburg}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=6
| RD1-team15= Jacco Eltingh
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Gustafsson
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Svensson
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= K Thorne
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-team03= P Rafter
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= B Gilbert
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= J Morgan
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=63
| RD2-team06= G Rusedski
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Gustafsson
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= J Svensson
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= B Gilbert
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=6
| RD3-team03= G Rusedski
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=62
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= B Gilbert
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-team02=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Eltingh  P Haarhuis
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-team02= M Tebbutt  M Zoecke
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= J Björkman  P Rafter
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-team04= N Borwick  K Thorne
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-team05= C Pridham  L-A Wahlgren
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= P Annacone  K Flach
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-team07= S Matsuoka  G Rusedski
| RD2-score07-1='''6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Peking
ATP-toernooi van Peking